C7H5NS – formula molecolare del benzotiazolo
C7H5NS – formula molecolare dell'isotiocianato di fenile

Formule molecolari